Das Taksim Alman Hastanesi ist eine Gesundheitsversorgungsinstitution im Stadtviertel Cihangir in der ehemaligen türkischen Hauptstadt Istanbul, das im Jahre 1852 von Deutschen in der Türkei gegründet wurde.

Das Krankenhaus wurde im Jahre 1852 von drei Krankenschwestern gegründet, die im Sinne des deutschen Pastors Theodor Fliedner arbeiteten. König Friedrich Wilhelm IV. spendete dem Krankenhaus 2 000 Taler. Der Preussische Staat, das Deutsche Reich und in seiner Rechtsnachfolge die Bundesrepublik Deutschland haben das Krankenhaus durchgehend finanziell unterstützt.

Ab 1973 wurde das Krankenhaus nicht mehr von einem deutschen Chefarzt geleitet. Das Spital erwirtschaftete aber oft Verluste, aufgrund dessen Grundstück und Gebäude der Stiftung der Absolventen des deutschsprachigen İstanbul Lisesi geschenkt wurde. Die Stiftung vermietete das Krankenhaus darauf der Universal Hospitals Group

Nach der Übernahme durch die Universal Hospitals Group wurde das Krankenhaus für 3 Jahre renoviert und erst 1995 wiedereröffnet. Das Krankenhaus hat über 300 Betten.

Weblinks 
 soL Gazetesi, 16. Juni 2013, water cannon attack on German Hospital during 2013 Gezi Park protests
 tear gas attack on German Hospital during 2013 Gezi Park protests

Einzelnachweise 

Krankenhaus in der Türkei
Deutsch-türkische Beziehungen
Bauwerk in Istanbul
Gegründet 1852
Beyoğlu
Unternehmen (Istanbul)